Балка Безіменна — балка (річка) в Україні у Охтирському районі Сумської області. Ліва притока річки Груні (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина балки приблизно 10,74 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 8,66 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,24. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок у селі Куземин. Тече переважно на північний захід через село В'язове і у селі Грунь впадає в річку Грунь, ліву притоку річки Грунь-Ташані.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці існували птице, — вівце-тваринні ферми (ПТФ, ВТФ), газгольдери та декілька газових свердловин, а у XIX столітті — багато вітряних млинів.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Сумської області
Річки Охтирського району
Статті про річки Сумської області без зображення в картці